Het Franse woord voor wit
Personen
 Anne-Marie Blanc (1919-2009), Zwitserse actrice
 Doris Blanc (1926), Zwitsers kunstschaatsster en olympisch deelneemster
 Grégoire Blanc (1996), Frans thereminspeler
 Louis Blanc (politicus) (1811–1882), Frans journalist, schrijver, historicus en politicus
 Michel Blanc (1952), Frans acteur
 Patrick Blanc (1953), Frans botanicus
 Robert Blanc (1933-1980), Frans herder, berggids, skileraar en medeoprichter van het skigebied Les Arcs
 Yoann Blanc (1975), Frans-Zwitsers acteur
Bergen
 Mont Blanc, berg in de Alpen
 Mont Blanc du Tacul, berg in de Alpen

Zie ook 
 Le Blanc

Achternaam